Блис има више значења:
 Блис (Њујорк), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Блис (Ајдахо), град је у америчкој савезној држави Ајдахо
 Bliss (слика), је име Виндоузове растерске слике (BMP) развијене до стране Стефана Кутуреа и Марк-Антоин Тангуеја.

Особе
 Натанијел Блис, енглески астроном
 Хенри Е. Блис